Жгутик:
 Жгутик, разговорное уменьшительно-ласкательное от слова жгут — туго закрученный кусок какого-либо материала, верёвки, каната или иного. 
 Жгутик — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также гибкие ветки деревьев и можжевеловых корней, употреблявшийся для связки каких-либо деталей, например плотов, деревянных судов и морских лодок и так далее.
 Жгутик (англ. Flagellum) — поверхностная структура, присутствующая у многих прокариотических (бактерий и архей) и эукариотических клеток и служащая для их движения в жидкой среде или по поверхности твёрдых сред.